Stella Dallas steht für:

 Stella Dallas, den Titel eines Romans von Olive Higgins Prouty aus dem Jahr 1923
 Stella Dallas, den Originaltitel der Verfilmung Das Opfer der Stella Dallas aus dem Jahr 1925
 Stella Dallas (1937), die Verfilmung des Romans aus dem Jahr 1937